Кубок Федерации 2006 — 44-й по счёту розыгрыш наиболее престижного кубка среди сборных команд по теннису среди женщин.

Сборная Италии впервые в истории выиграла турнир. Итальянки смогли это сделать в своём дебютном финале.

Мировая группа

Сетка

Финал

Бельгия — Италия

Плей-офф Мировой группы 

Четыре сборные, проигравшие в первом раунде Мировой группы (Австрия, Германия, Россия и Франция) встречаются с четырьмя сборными-победителями Мировой группы II (Китай, Хорватия, Чехия и Япония).

Дата: 15-16 июля

 Россия и Франция сохраняют в 2007 году место в Мировой группе.
 Китай и Япония в 2007 году переходят в Мировую группу.
 Хорватия и Чехия остаются в 2007 году в Мировой группе II.
 Австрия и Германия выбывают в 2007 году в турнир Мировой группы II.

Мировая группа II 

Дата: 22-23 апреля

 Китай, Хорватия, Чехия и Япония далее переходят в плей-офф Мировой группы за право выйти в Мировую группу
 Аргентина, Индонезия, Таиланд и Швейцария далее переходят в плей-офф Мировой группы II за право остаться в Мировой группе II

Плей-офф Мировой группы II 

Дата: 14-15 июля

Четыре сборные, проигравшие в Мировой группе II (Аргентина, Индонезия, Таиланд и Швейцария) встречаются с четырьмя сборными-победителями региональных зон (Австралия, Израиль, Канада и Словакия):

 Австралия, Израиль, Канада и Словакия переходят в Мировую группу II в 2007 году.
 Аргентина, Индонезия, Таиланд и Швейцария вылетают в Группу I Зоны в 2007 году.

Региональные зоны

Зона Америка

Группа I 
Место проведения: Club Campestre de Medellín, Медельин, Колумбия, грунт

Дата: 19-22 апреля

Участвующие сборные

  — переходит в Плей-офф Мировой группы II.
 
 
 
 
 
  — переходит в Группу II зоны Америка.
  — переходит в Группу II зоны Америка.

Группа II 
Место проведения: Parque del Este, Санто-Доминго, Доминиканская Республика, хард

Дата: 17-20 апреля

Участвующие сборные

  — переходит в Группу I зоны Америка.
  — переходит в Группу I зоны Америка.

Зона Азия/Океания

Группа I 
Место проведения: Олимпийский парк, Сеул, Южная Корея, хард

Дата: 20-22 апреля

Участвующие сборные

  — переходит в Плей-офф Мировой группы II.
 
 
 
 
  — переходит в Группу II зоны Азия/Океания.
  — переходит в Группу II зоны Азия/Океания.

Группа II 
Место проведения: Олимпийский парк, Сеул, Южная Корея, хард

Дата: 20-21 апреля

Участвующие сборные

  — переходит в Группу I зоны Азия/Океания.
  — переходит в Группу I зоны Азия/Океания.

Зона Европа/Африка

Группа I 
Место проведения: TC Lokomotiv, Пловдив, Болгария, грунт

Дата: 17-22 апреля

Участвующие сборные

  — переходит в Плей-офф Мировой группы II.
  — переходит в Плей-офф Мировой группы II.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — переходит в Группу II Зоны Европа/Африка.
  — переходит в Группу II Зоны Европа/Африка.

Группа II 
Место проведения: Club Ali Bey, Манавгат, Турция, грунт

Дата: 26-29 апреля

Участвующие сборные

  — переходит в Группу I Зоны Европа/Африка.
  — переходит в Группу I Зоны Европа/Африка.
 
 
 
  — переходит в Группу III Зоны Европа/Африка.
  — переходит в Группу III Зоны Европа/Африка.

Группа III 
Место проведения: Club Ali Bey, Манавгат, Турция, грунт

Дата: 26—29 апреля

Участвующие сборные

  — переходит в Группу II Зоны Европа/Африка.
  — переходит в Группу II Зоны Европа/Африка.

См. также 
 Кубок Дэвиса 2006

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2006